F22 может обозначать:
 F-22 Raptor — истребитель пятого поколения производства США.
 F-22 Interceptor — авиасимулятор одноименного самолёта.
 BMW F22 — седан производства BMW.
 F22 — кодовое обозначение хронических бредовых расстройств в МКБ-10.

См. также 
 F15 (значения)
 F16 (значения)